Wespachtigen, de superfamilie waartoe onder andere de gewone wesp behoort
 Wespen (Börde), dorp in Saksen-Anhalt, Duitsland
 Wespen (Aristofanes), een komedie van Aristofanes